Сахьянова — бурятская фамилия. Известные носители:
Сахьянова, Лариса Петровна (1930 — 2001) — советская балерина
Сахьянова, Мария Михайловна (1896 — 1981) — советский партийный деятель